Purus (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Purus (rivier), een rivier in Brazilië en Peru
 Complejo de conservacion Purús, beschermd gebied in Peru
 Nationaal park Alto Purús, nationaal park in Peru